Eudoxosz, i. e. 4. századi matematikus és csillagász
 Eudoxosz, i. e. 4. századi görög orvos, lokroi Philisztión tanítványa
 Eudoxosz, i. e. 2. századi görög komédiaköltő
 Küzikoszi Eudoxosz, i. e. 2. századi görög navigátor

Egyéb:
 Eudoxus, kráter a holdon
 11709 Eudoxus, aszteroida
 Aulacostephanus eudoxus, a mezozoikumban élő ammonitesz-féle